Barnabas Steinmetz – węgierski piłkarz wodny
 Charles Proteus Steinmetz – amerykański matematyk i elektrotechnik niemieckiego pochodzenia
 Johann Adam Steinmetz – śląski teolog luterański i pedagog
 Karl Friedrich von Steinmetz – niemiecki feldmarszałek
 Martin Steinmetz – niemiecki zbrodniarz wojenny

Inne:
 Steinmetz Opel Tuning – niemieckie przedsiębiorstwo zajmujące się tuningiem samochodowym
 (1681) Steinmetz – planetoida